Carbosesostris megaliphagon är en ringmaskart som beskrevs av Frederick Schram 1979. Carbosesostris megaliphagon ingår i släktet Carbosesostris, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
megaliphagon